Charles Collignon (1877 – ...) – schermidore francese
 Frédéric Collignon (1975) – giocatore di Calcio balilla francese 
 Maxime Collignon (1849-1917) – archeologo e storico dell'arte francese
 Robert Collignon (1943) – politico belga